Община Берковичи () —  община (муниципалитет) на юге Республики Сербской (БиГ) с центром в селе Берковичи.

Население 
По переписи населения 2013 года численность населения общины Берковичи составила 2 272 человека, по переписи 1991 года —  в 20 нп —  4970 человек.

Этнический состав населения общины Берковичи (20 нп довоенной общины Столац) по переписи 1991 года:
 Сербы — 2361 (47,51 %)
 Хорваты — 1325 (26,66 %)
 Боснийские мусульмане — 1234 (24,83 %)
 Югославы — 35 (0,70 %)
 остальные, неопределённые и неопознанные — 15 (0,30 %)
 всего: 4970

Населённые пункты 
В состав общины входит 20 населённых пунктов.

Список населённых пунктов общины Берковичи с численностью населения по переписям 1991 и 2013 года:

История 
До боснийской войны существовала единая община Столац в составе 36 населённых пунктов. В 1995 году по Дейтонским соглашениям она была разделена между ФБиГ и РС на общины Столац (16 нп, включая город Столац) и Берковичи (20 нп) соответственно. В общине Столац есть населённые пункты с теми же названиями, что и в Берковичах: Баране, До, Ходово и Хргуд.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины Берковичи 

Общины Республики Сербской